San Casciano dei Bagni – comune italiano della Provincia di Siena
San Casciano in Val di Pesa – comune italiano della Città metropolitana di Firenze
San Casciano – frazione del comune italiano di Cascina (PI)
Rocca San Casciano – comune italiano della Provincia di Forlì-Cesena

San Cassiano di Imola - insegnante ed educatore, martire cristiano, venerato come santo